Chilia-arm, een tak van de Donau
Chilia (vogel), een geslacht van vogels
Chilia (Tulcea), een gemeente in Roemenië
Chilia Veche, een gemeente in Roemenië